Петро Степанович Криса — український військовик, генерал-майор, заступник директора департаменту – начальнику управління боротьби з транскордонною злочинністю Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України (2017 рік).

Військові звання 
 полковник
 генерал-майор  (23 серпня 2017 року)

Зовнішні посилання 
 Указ Президента України №246/2017 «Про присвоєння військового звання» 

Генерал-майори (Україна)